Бела Банфалви (; род. 1954, Будапешт) — венгерский скрипач, дирижёр.

По окончании Музыкальной академии имени Ференца Листа сразу же начал преподавать в ней. В 1979—1982 гг. первая скрипка Венгерского национального филармонического оркестра, в 1982—1985 гг. вторая скрипка Квартета имени Бартока, с 1985 г. первая скрипка камерного оркестра «Будапештские струнные». Лауреат Премии имени Листа (1998).

Среди записей Банфалви, осуществлённых, в основном, компанией Naxos, — целый ряд сборников популярной академической музыки, составленных по предметно-тематическому принципу.

Примечания 

Скрипачи Венгрии
Академические музыканты Венгрии